Барашковский сельсовет

Кировская область 
 Барашковский сельсовет Унинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Барашковский сельсовет Варгашинского района